Есим-хан:
 Есим-хан — сын Шигай-хана, хан Казахского ханства (1598−1628).
 Есим-хан — султан, сын Самеке (Семеке)-хана, хан Младшего жуза (1790−1791), провозглашен ханом казахскими старшинами, однако, царская администрация не признала этого выбора.
 Есим-хан (1739−1797) — сын казахского хана Нуралы, хан Младшего жуза (1796−1797).
 Есим-султан (также Ешим, Есим, Есим-хан, Ишим-хан) — казахский султан, некоторое время являлся ханом Яркендского ханства.